Aquelois (en grec antic Ἀχελωΐς, "la que treu rentant el dolor") és un nom atribuït a diversos personatges de la mitologia grega:

 Una deessa menor lunar a qui es feien amb freqüència sacrificis ordenats per l'oracle de Dodona, perquè els subjectes puguin alleujar llurs malalties.
 Un epítet de les sirenes, les filles d'Aquelou i una musa.
 Un nom general per a les nimfes aquàtiques, com a Columela, on les acompanyants de les Pegàsides són anomenades així.

Referències 

Déus primigenis de la mitologia grega